Das Virginia Slims of Chicago 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 10. bis 16. Februar 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Chicago